Blutenburg bezeichnet:

 Schloss Blutenburg, Schloss in München-Obermenzing
 Blutenburg-Theater, ein auf Kriminalstücke spezialisiertes Theater in München